MYJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matsuyama (Giappone)